Чернозёмовка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чернозёмовка — деревня в Дашковском сельсовете Могилёвского района Могилёвской области.
 Чернозёмовка — посёлок в Дашковском сельсовете Могилёвского района Могилёвской области.